Лос Ранчос има више значења:

 Лос Ранчос (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ранчос (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ранчос (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ранчос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ранчос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчос (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ранчос (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Ранчос (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ранчос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ранчос (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ранчос (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Ранчос, Ринконада (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Ранчос (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику